Bramdrup bezeichnet:

 eine ehemalige Gemeinde im nordschleswigschen Kreis Hadersleben, Bramdrup (Hadersleben)
 drei Vorstadtteile der dänischen Stadt Kolding, Bramdrupdam, Bramdrup Mark und Bramdrup genannt und im Bramdrup Sogn gelegen